Ottokar von Böhmen ist der Name folgender Personen:

* Ottokar I. Přemysl (um 1155–1230), König von Böhmen
 Ottokar II. Přemysl (um 1232–1278), König von Böhmen